Гребеньовський (жіночий варіант — Гребеньовська) — українське прізвище.

 Гребеньовська Стефанія Іванівна — театральний режисер-аматор у Бучачі, лауреат Премії ім. Іванни Блажкевич
 Гребеньовський Віктор Мирославович — музикант, звукорежисер, фотограф. Надхненник створення «АРТ-двору» та координатор фестивалю «Дні Пінзеля».

Див. також 
 Гребеновський Олексій Миколайович (1892—?) — військовик, підпоручик, учасник громадянської війни в Росії.
 Гребень — прізвище.

Українські прізвища